Großsteingrab Stolzenhagen steht für:

 Großsteingrab Stolzenhagen (Oder), Großsteingrab bei Stolzenhagen, Lunow-Stolzenhagen, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Großsteingrab Stolzenhagen (Wandlitz), Großsteingrab bei Stolzenhagen, Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg